BBCH steht für:
 Bahnhof Berlin Buckower Chaussee (DS100-Code)

Siehe auch:
 BBCH-Code

Abkürzung